Квакенбрюк () — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Оснабрюк. Подчиняется управлению Артланд. Население составляет 12 881 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,95 км². Официальный код — 03 4 59 030.

Река Заяц берёт начало в северогерманской низменности, первоначально она текла по городу в семи рукавах. Квакенбрюк переводится как мост над трепетной болотистой местностью.

Более 750 лет назад был основан епископский земельный замок для защиты северной границы епископства Оснабрюк. Проживавшие здесь ремесленники и торговцы оставили большое культурно-историческое наследие.

Торговля способствовала расцвету города. Энергичное руководство Длинной улицы (как главной улицы) сохранялось столетиями. Разнообразная застройка из различных эпох отличает этот типичный северогерманский маленький городок, который не упустил и присоединение к модерну.

Старый город Квакенбрюк состоит более чем из ста фахверковых домов, украшенных флюгерами, малочастотными окнам, богато отделанными дверями и вывесками с готическим шрифтом. Лучший пример этого — Длинная улица со старыми торговыми домами с острыми фронтонами. Всюду является живое средневековье: в остатках старых городских укреплений и Высокой калитке, в готической церкви Рождества Христова, обеих мельницах и обновлённых старых «дворах воина».

Рыночная площадь является чутким центром города.

В Квакенбрюке располагаются многочисленные места отдыха: городской парк, озера, Двор Стрелка, а также спортивные площадки, бассейны под открытым воздухом, теннисный корт. Вы также можете заняться верховой ездой, полётами на дельтаплане, рыбной ловлей и прогулками на каноэ. Гости города могут путешествовать и на колёсах.

Сегодня население города составляет более 12 500 жителей.

Город Квакенбрюк — это исторический, экономический и культурный центр между Оснабрюком c севера и Ольденбургом со стороны Мюнстера. В городе находится известный агрономический техникум, готовящий специалистов для всего района; Христианская больница, крупный диабетический центр.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии
Ганза